Ян Коштялек (; , Прага, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. В настоящее время играет за клуб чешской Экстралиги «Динамо Пардубице».

Карьера

Клубная карьера 
Ян Коштялек начал карьеру в пражской «Спарте», дебютировал в Экстралиге в сезоне 2011/12. Летом 2012 года отправился за океан, к команду «Римуски Осеаник», играющую в главной юниорской хоккейной лиге Квебека. В составе «Римуски» стал чемпионом юниорской лиги Квебека 2015 года. По итогам сезона 2014/15 был признан лучшим защитником лиги. В сезоне 2015/16 он стал играть в АХЛ за «Манитобу Мус», фарм-клуб «Виннипег Джетс», команды, выбравшей Коштялека на драфте НХЛ 2013 года. Так и не пробившись в НХЛ, он перед началом сезона 2018/19 вернулся в «Спарту». В «Спарте» Коштялек стал одним из самых результативных защитников чешского чемпионата, забросив за 3 сезона 35 шайб. В мае 2021 года перешёл в другой чешский клуб «Пардубице».

Сборная Чехии 
С 2011 года выступал за юниорские сборные Чехии разных возрастных категорий. В 2017 году дебютировал за основную сборную Чехии, за которую провёл 3 игры, набрал очка (0+2). В 2020 году был снова вызван в национальную сборную для игры на этапе Евротура в Швеции. 9 февраля 2020 года забросил свои первые шайбы за сборную Чехии, дважды поразив ворота сборной России в матче Шведских хоккейных игр. По итогам турнира Коштялек вошёл в символическую сборную.

Достижения 
 Чемпион юниорской лиги Квебека 2015
 Эмиль Бушар Трофи 2015
 Кевин Лоу Трофи 2015
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2021

Статистика

Клубная карьера

Сборная Чехии

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК «Спарта»

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки «Римуски Осеаник»
Игроки ХК «Пардубице»